|-
|(117501)||2005 CQ22|| align=right|14,2|| align=right|3,197|| align=right|0,148|| align=right|21,90|| align=right|5,716||MBA||1. februar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117502)||2005 CW22|| align=right|14,9|| align=right|2,734|| align=right|0,124|| align=right|14,23|| align=right|4,521||MBA||1. februar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117503)||2005 CA23|| align=right|13,9|| align=right|3,189|| align=right|0,235|| align=right|17,51|| align=right|5,693||MBA||1. februar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117504)||2005 CD23|| align=right|16,0|| align=right|2,665|| align=right|0,135|| align=right|14,77|| align=right|4,349||MBA||1. februar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117505)||2005 CG25|| align=right|14,5|| align=right|2,788|| align=right|0,113|| align=right|14,66|| align=right|4,654||MBA||4. februar 2005||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(117506)||2005 CO25|| align=right|17,0|| align=right|2,185|| align=right|0,129|| align=right|4,56|| align=right|3,230||MBA||5. februar 2005||Wildberg||Wildberg
|-
|(117507)||2005 CT25|| align=right|14,5|| align=right|3,165|| align=right|0,151|| align=right|28,42|| align=right|5,629||MBA||1. februar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117508)||2005 CA36|| align=right|14,9|| align=right|3,192|| align=right|0,111|| align=right|22,50|| align=right|5,703||MBA||3. februar 2005||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(117509)||2005 CV36|| align=right|15,2|| align=right|2,762|| align=right|0,056|| align=right|6,87|| align=right|4,589||MBA||3. februar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117510)||2005 CE40|| align=right|16,0|| align=right|2,430|| align=right|0,136|| align=right|3,19|| align=right|3,786||MBA||5. februar 2005||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(117511)||2005 CD41|| align=right|16,2|| align=right|2,380|| align=right|0,181|| align=right|0,89|| align=right|3,671||MBA||5. februar 2005||Cordell-Lorenz||D. T. Durig; V. L. Nixon
|-
|(117512)||2005 CZ42|| align=right|16,1|| align=right|2,667|| align=right|0,037|| align=right|9,81|| align=right|4,356||MBA||2. februar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117513)||2005 CA43|| align=right|16,6|| align=right|2,375|| align=right|0,131|| align=right|1,60|| align=right|3,659||MBA||2. februar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117514)||2005 CD49|| align=right|14,9|| align=right|3,014|| align=right|0,149|| align=right|12,50|| align=right|5,231||MBA||2. februar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117515)||2005 CH49|| align=right|16,5|| align=right|2,670|| align=right|0,097|| align=right|2,32|| align=right|4,361||MBA||2. februar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117516)||2005 CJ49|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,050|| align=right|3,03|| align=right|4,228||MBA||2. februar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117517)||2005 CE50|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,187|| align=right|1,62|| align=right|3,634||MBA||2. februar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117518)||2005 CW50|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,076|| align=right|6,89|| align=right|3,581||MBA||2. februar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117519)||2005 CM51|| align=right|16,9|| align=right|2,446|| align=right|0,157|| align=right|0,42|| align=right|3,825||MBA||2. februar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117520)||2005 CP51|| align=right|16,1|| align=right|2,433|| align=right|0,132|| align=right|4,13|| align=right|3,793||MBA||2. februar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117521)||2005 CU51|| align=right|17,0|| align=right|2,304|| align=right|0,115|| align=right|3,90|| align=right|3,497||MBA||2. februar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117522)||2005 CB52|| align=right|16,8|| align=right|2,303|| align=right|0,160|| align=right|1,59|| align=right|3,494||MBA||2. februar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117523)||2005 CD52|| align=right|15,5|| align=right|3,187|| align=right|0,117|| align=right|2,24|| align=right|5,689||MBA||2. februar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117524)||2005 CA53|| align=right|15,7|| align=right|2,345|| align=right|0,206|| align=right|2,68|| align=right|3,590||MBA||3. februar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117525)||2005 CJ53|| align=right|16,9|| align=right|2,364|| align=right|0,150|| align=right|3,19|| align=right|3,635||MBA||3. februar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117526)||2005 CS57|| align=right|15,9|| align=right|2,572|| align=right|0,053|| align=right|7,59|| align=right|4,124||MBA||2. februar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117527)||2005 CU58|| align=right|16,9|| align=right|2,589|| align=right|0,137|| align=right|0,80|| align=right|4,165||MBA||2. februar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117528)||2005 CZ58|| align=right|15,6|| align=right|2,557|| align=right|0,127|| align=right|4,40|| align=right|4,089||MBA||2. februar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117529)||2005 CM59|| align=right|15,9|| align=right|2,590|| align=right|0,145|| align=right|1,85|| align=right|4,167||MBA||2. februar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117530)||2005 CP59|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,145|| align=right|4,80|| align=right|3,689||MBA||2. februar 2005||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(117531)||2005 CU59|| align=right|15,8|| align=right|2,395|| align=right|0,093|| align=right|6,44|| align=right|3,705||MBA||2. februar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117532)||2005 CA60|| align=right|13,9|| align=right|3,167|| align=right|0,137|| align=right|18,92|| align=right|5,635||MBA||3. februar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117533)||2005 CU62|| align=right|15,2|| align=right|2,651|| align=right|0,076|| align=right|12,69|| align=right|4,315||MBA||9. februar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117534)||2005 CA64|| align=right|15,0|| align=right|2,966|| align=right|0,050|| align=right|11,23|| align=right|5,107||MBA||9. februar 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117535)||2005 CC67|| align=right|14,6|| align=right|3,166|| align=right|0,062|| align=right|5,95|| align=right|5,631||MBA||9. februar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117536)||2005 CT67|| align=right|14,7|| align=right|3,220|| align=right|0,050|| align=right|10,34|| align=right|5,779||MBA||2. februar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117537)||2005 CH76|| align=right|16,5|| align=right|2,152|| align=right|0,010|| align=right|4,11|| align=right|3,157||MBA||2. februar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117538)||2005 DU|| align=right|15,1|| align=right|2,432|| align=right|0,180|| align=right|24,39|| align=right|3,793||MBA||20. februar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117539)||2005 DJ1|| align=right|15,4|| align=right|3,136|| align=right|0,096|| align=right|0,53|| align=right|5,552||MBA||17. februar 2005||La Silla||A. Boattini; H. Scholl
|-
|(117540)||2005 EN|| align=right|16,8|| align=right|2,307|| align=right|0,214|| align=right|2,88|| align=right|3,502||MBA||1. marec 2005||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(117541)||2005 EQ|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,065|| align=right|22,95|| align=right|4,093||MBA||1. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117542)||2005 EV|| align=right|16,2|| align=right|2,615|| align=right|0,041|| align=right|1,57|| align=right|4,228||MBA||2. marec 2005||New Mexico Skies||A. Lowe
|-
|(117543)||2005 EM1|| align=right|16,5|| align=right|2,384|| align=right|0,149|| align=right|2,37|| align=right|3,680||MBA||3. marec 2005||New Mexico Skies||A. Lowe
|-
|(117544)||2005 EZ1|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,239|| align=right|22,57|| align=right|3,665||MBA||2. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117545)||2005 EN5|| align=right|15,8|| align=right|2,777|| align=right|0,139|| align=right|7,88|| align=right|4,626||MBA||1. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117546)||2005 ET5|| align=right|15,5|| align=right|3,205|| align=right|0,063|| align=right|7,11|| align=right|5,738||MBA||1. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117547)||2005 ES7|| align=right|15,3|| align=right|3,198|| align=right|0,083|| align=right|10,13|| align=right|5,719||MBA||1. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117548)||2005 EY7|| align=right|15,8|| align=right|2,526|| align=right|0,055|| align=right|4,21|| align=right|4,014||MBA||1. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117549)||2005 EH8|| align=right|16,5|| align=right|2,323|| align=right|0,144|| align=right|4,92|| align=right|3,541||MBA||1. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117550)||2005 EU8|| align=right|17,3|| align=right|2,253|| align=right|0,183|| align=right|7,16|| align=right|3,380||MBA||2. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117551)||2005 EL10|| align=right|16,5|| align=right|2,404|| align=right|0,130|| align=right|5,96|| align=right|3,726||MBA||2. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117552)||2005 EC11|| align=right|16,4|| align=right|2,400|| align=right|0,176|| align=right|1,96|| align=right|3,717||MBA||2. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117553)||2005 EZ11|| align=right|16,6|| align=right|2,392|| align=right|0,135|| align=right|0,75|| align=right|3,699||MBA||2. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117554)||2005 EN13|| align=right|16,4|| align=right|2,652|| align=right|0,099|| align=right|3,06|| align=right|4,317||MBA||3. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117555)||2005 EP13|| align=right|14,7|| align=right|2,920|| align=right|0,046|| align=right|3,08|| align=right|4,989||MBA||3. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117556)||2005 EQ14|| align=right|16,8|| align=right|2,344|| align=right|0,186|| align=right|5,26|| align=right|3,588||MBA||3. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117557)||2005 EG22|| align=right|15,0|| align=right|3,088|| align=right|0,115|| align=right|5,13|| align=right|5,425||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117558)||2005 EN23|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,111|| align=right|12,56|| align=right|3,599||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117559)||2005 ED24|| align=right|15,1|| align=right|2,696|| align=right|0,168|| align=right|11,33|| align=right|4,427||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117560)||2005 EL24|| align=right|16,5|| align=right|2,368|| align=right|0,154|| align=right|3,42|| align=right|3,644||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117561)||2005 EY24|| align=right|16,1|| align=right|2,344|| align=right|0,140|| align=right|4,96|| align=right|3,589||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117562)||2005 EB25|| align=right|16,3|| align=right|2,367|| align=right|0,103|| align=right|3,24|| align=right|3,640||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117563)||2005 EK25|| align=right|15,8|| align=right|2,453|| align=right|0,123|| align=right|3,67|| align=right|3,842||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117564)||2005 EW26|| align=right|16,1|| align=right|2,679|| align=right|0,041|| align=right|2,37|| align=right|4,383||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117565)||2005 EN29|| align=right|14,6|| align=right|2,787|| align=right|0,089|| align=right|13,21|| align=right|4,653||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117566)||2005 EG30|| align=right|16,9|| align=right|2,432|| align=right|0,145|| align=right|2,58|| align=right|3,791||MBA||4. marec 2005||New Mexico Skies||A. Lowe
|-
|(117567)||2005 EJ30|| align=right|15,5|| align=right|2,984|| align=right|0,095|| align=right|10,12|| align=right|5,155||MBA||4. marec 2005||New Mexico Skies||A. Lowe
|-
|(117568)||2005 EK30|| align=right|15,1|| align=right|2,556|| align=right|0,201|| align=right|12,87|| align=right|4,085||MBA||5. marec 2005||Kitami||K. Endate
|-
|(117569)||2005 EO32|| align=right|16,0|| align=right|2,351|| align=right|0,189|| align=right|6,18|| align=right|3,603||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117570)||2005 ET32|| align=right|15,3|| align=right|2,591|| align=right|0,097|| align=right|22,73|| align=right|4,171||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117571)||2005 EQ33|| align=right|15,1|| align=right|2,792|| align=right|0,161|| align=right|8,37|| align=right|4,665||MBA||3. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117572)||2005 EX33|| align=right|13,9|| align=right|3,207|| align=right|0,187|| align=right|27,47|| align=right|5,741||MBA||8. marec 2005||New Mexico Skies||A. Lowe
|-
|(117573)||2005 EG34|| align=right|16,3|| align=right|2,679|| align=right|0,025|| align=right|0,91|| align=right|4,384||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117574)||2005 EJ34|| align=right|16,0|| align=right|2,623|| align=right|0,018|| align=right|4,69|| align=right|4,247||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117575)||2005 EN34|| align=right|16,2|| align=right|2,365|| align=right|0,213|| align=right|4,87|| align=right|3,636||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117576)||2005 EU34|| align=right|15,8|| align=right|2,357|| align=right|0,118|| align=right|4,21|| align=right|3,617||MBA||3. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117577)||2005 EE35|| align=right|16,3|| align=right|2,694|| align=right|0,074|| align=right|13,04|| align=right|4,420||MBA||3. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117578)||2005 ET35|| align=right|15,9|| align=right|2,766|| align=right|0,111|| align=right|3,09|| align=right|4,600||MBA||4. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117579)||2005 EU35|| align=right|14,7|| align=right|3,129|| align=right|0,097|| align=right|3,89|| align=right|5,534||MBA||4. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117580)||2005 EW36|| align=right|14,6|| align=right|2,600|| align=right|0,197|| align=right|12,46|| align=right|4,192||MBA||4. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117581)||2005 EG37|| align=right|16,1|| align=right|2,323|| align=right|0,185|| align=right|3,29|| align=right|3,539||MBA||4. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117582)||2005 ED39|| align=right|16,2|| align=right|2,453|| align=right|0,127|| align=right|10,24|| align=right|3,842||MBA||7. marec 2005||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(117583)||2005 EN41|| align=right|16,2|| align=right|2,662|| align=right|0,143|| align=right|0,23|| align=right|4,342||MBA||1. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117584)||2005 EP41|| align=right|14,5|| align=right|3,216|| align=right|0,108|| align=right|14,09|| align=right|5,766||MBA||1. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117585)||2005 EH43|| align=right|17,2|| align=right|2,373|| align=right|0,173|| align=right|2,43|| align=right|3,654||MBA||3. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117586)||2005 EV43|| align=right|14,6|| align=right|3,052|| align=right|0,100|| align=right|8,08|| align=right|5,331||MBA||3. marec 2005||Jarnac||Jarnac
|-
|(117587)||2005 EG46|| align=right|15,8|| align=right|2,789|| align=right|0,064|| align=right|4,54|| align=right|4,658||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117588)||2005 EY46|| align=right|16,2|| align=right|2,337|| align=right|0,123|| align=right|3,36|| align=right|3,573||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117589)||2005 EL48|| align=right|16,6|| align=right|2,458|| align=right|0,122|| align=right|6,09|| align=right|3,853||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117590)||2005 EX48|| align=right|16,5|| align=right|2,535|| align=right|0,152|| align=right|2,33|| align=right|4,034||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117591)||2005 EL50|| align=right|15,5|| align=right|2,765|| align=right|0,188|| align=right|9,00|| align=right|4,597||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117592)||2005 ES51|| align=right|15,8|| align=right|2,299|| align=right|0,195|| align=right|1,91|| align=right|3,485||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117593)||2005 EC52|| align=right|14,6|| align=right|3,178|| align=right|0,111|| align=right|6,38|| align=right|5,664||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117594)||2005 EW53|| align=right|17,1|| align=right|2,547|| align=right|0,133|| align=right|1,91|| align=right|4,063||MBA||4. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117595)||2005 EG62|| align=right|14,6|| align=right|3,148|| align=right|0,221|| align=right|16,36|| align=right|5,584||MBA||4. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117596)||2005 EK64|| align=right|15,5|| align=right|2,784|| align=right|0,024|| align=right|4,64|| align=right|4,645||MBA||4. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117597)||2005 ED65|| align=right|16,3|| align=right|2,451|| align=right|0,066|| align=right|6,83|| align=right|3,836||MBA||4. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117598)||2005 EA69|| align=right|14,7|| align=right|3,194|| align=right|0,127|| align=right|4,39|| align=right|5,708||MBA||7. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117599)||2005 EL69|| align=right|16,2|| align=right|2,433|| align=right|0,152|| align=right|1,98|| align=right|3,794||MBA||7. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117600)||2005 EE71|| align=right|16,3|| align=right|2,576|| align=right|0,104|| align=right|3,21|| align=right|4,133||MBA||2. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117601)||2005 EH72|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,083|| align=right|7,50|| align=right|3,692||MBA||2. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117602)||2005 EF76|| align=right|15,1|| align=right|3,030|| align=right|0,108|| align=right|11,53|| align=right|5,272||MBA||3. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117603)||2005 ER76|| align=right|15,7|| align=right|2,581|| align=right|0,095|| align=right|1,93|| align=right|4,147||MBA||3. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117604)||2005 EN78|| align=right|16,1|| align=right|2,324|| align=right|0,094|| align=right|5,03|| align=right|3,543||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117605)||2005 EF86|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,151|| align=right|5,36|| align=right|3,496||MBA||4. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117606)||2005 ES89|| align=right|16,5|| align=right|2,289|| align=right|0,069|| align=right|2,63|| align=right|3,462||MBA||8. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117607)||2005 EZ89|| align=right|14,2|| align=right|2,544|| align=right|0,286|| align=right|11,81|| align=right|4,058||MBA||8. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117608)||2005 EE90|| align=right|14,8|| align=right|3,082|| align=right|0,086|| align=right|10,17|| align=right|5,411||MBA||8. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117609)||2005 EP90|| align=right|16,5|| align=right|2,451|| align=right|0,089|| align=right|3,54|| align=right|3,837||MBA||8. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117610)||2005 ES91|| align=right|15,1|| align=right|3,146|| align=right|0,123|| align=right|1,06|| align=right|5,579||MBA||8. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117611)||2005 EB92|| align=right|17,2|| align=right|2,290|| align=right|0,181|| align=right|4,69|| align=right|3,464||MBA||8. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117612)||2005 EW92|| align=right|17,1|| align=right|2,420|| align=right|0,176|| align=right|3,49|| align=right|3,765||MBA||8. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117613)||2005 EA93|| align=right|15,5|| align=right|3,077|| align=right|0,270|| align=right|13,37|| align=right|5,397||MBA||8. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117614)||2005 EU94|| align=right|16,1|| align=right|2,962|| align=right|0,024|| align=right|5,48|| align=right|5,096||MBA||8. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117615)||2005 EY94|| align=right|15,9|| align=right|2,439|| align=right|0,125|| align=right|7,74|| align=right|3,808||MBA||10. marec 2005||New Mexico Skies||A. Lowe
|-
|(117616)||2005 EX95|| align=right|14,8|| align=right|2,599|| align=right|0,263|| align=right|31,93|| align=right|4,190||MBA||11. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117617)||2005 EJ96|| align=right|15,7|| align=right|2,532|| align=right|0,054|| align=right|15,30|| align=right|4,028||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117618)||2005 EN96|| align=right|14,5|| align=right|3,057|| align=right|0,102|| align=right|9,10|| align=right|5,343||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117619)||2005 ES98|| align=right|16,4|| align=right|2,770|| align=right|0,050|| align=right|1,86|| align=right|4,609||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117620)||2005 EE100|| align=right|14,1|| align=right|3,217|| align=right|0,170|| align=right|12,77|| align=right|5,769||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117621)||2005 EU100|| align=right|15,6|| align=right|2,808|| align=right|0,113|| align=right|10,09|| align=right|4,704||MBA||3. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117622)||2005 EK101|| align=right|15,6|| align=right|2,626|| align=right|0,077|| align=right|2,29|| align=right|4,255||MBA||3. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117623)||2005 ER115|| align=right|14,7|| align=right|3,076|| align=right|0,175|| align=right|14,90|| align=right|5,395||MBA||4. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117624)||2005 EX117|| align=right|14,7|| align=right|2,668|| align=right|0,190|| align=right|12,14|| align=right|4,358||MBA||7. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117625)||2005 EN118|| align=right|14,1|| align=right|3,096|| align=right|0,097|| align=right|9,18|| align=right|5,446||MBA||7. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117626)||2005 EO118|| align=right|16,6|| align=right|2,448|| align=right|0,191|| align=right|5,89|| align=right|3,830||MBA||7. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117627)||2005 EW118|| align=right|16,3|| align=right|2,534|| align=right|0,084|| align=right|14,90|| align=right|4,034||MBA||7. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117628)||2005 EH119|| align=right|14,7|| align=right|3,074|| align=right|0,053|| align=right|9,12|| align=right|5,389||MBA||7. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117629)||2005 ET121|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,192|| align=right|6,73|| align=right|3,686||MBA||8. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117630)||2005 EE124|| align=right|14,8|| align=right|3,108|| align=right|0,087|| align=right|10,34|| align=right|5,478||MBA||8. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117631)||2005 EM124|| align=right|17,2|| align=right|2,335|| align=right|0,161|| align=right|2,77|| align=right|3,567||MBA||8. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117632)||2005 ES126|| align=right|14,8|| align=right|3,139|| align=right|0,054|| align=right|12,42|| align=right|5,562||MBA||8. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117633)||2005 EM127|| align=right|16,1|| align=right|2,872|| align=right|0,013|| align=right|3,09|| align=right|4,867||MBA||9. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117634)||2005 EJ128|| align=right|16,5|| align=right|2,388|| align=right|0,174|| align=right|3,64|| align=right|3,690||MBA||9. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117635)||2005 EQ129|| align=right|16,2|| align=right|2,459|| align=right|0,144|| align=right|7,10|| align=right|3,856||MBA||9. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117636)||2005 ED130|| align=right|16,0|| align=right|2,477|| align=right|0,140|| align=right|5,58|| align=right|3,897||MBA||9. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117637)||2005 EJ131|| align=right|15,6|| align=right|2,739|| align=right|0,085|| align=right|9,77|| align=right|4,532||MBA||9. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117638)||2005 EN132|| align=right|17,1|| align=right|2,459|| align=right|0,164|| align=right|1,87|| align=right|3,856||MBA||9. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117639)||2005 EE133|| align=right|14,4|| align=right|3,053|| align=right|0,045|| align=right|16,76|| align=right|5,333||MBA||9. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117640)||2005 EK137|| align=right|16,6|| align=right|2,196|| align=right|0,154|| align=right|5,44|| align=right|3,255||MBA||9. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117641)||2005 EQ137|| align=right|15,7|| align=right|2,640|| align=right|0,140|| align=right|5,37|| align=right|4,290||MBA||9. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117642)||2005 EB138|| align=right|15,8|| align=right|2,705|| align=right|0,121|| align=right|3,36|| align=right|4,449||MBA||9. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117643)||2005 ED138|| align=right|14,7|| align=right|2,661|| align=right|0,056|| align=right|14,65|| align=right|4,341||MBA||9. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117644)||2005 EC139|| align=right|16,3|| align=right|2,286|| align=right|0,137|| align=right|5,54|| align=right|3,457||MBA||9. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117645)||2005 ER139|| align=right|15,0|| align=right|3,270|| align=right|0,243|| align=right|2,62|| align=right|5,912||MBA||9. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117646)||2005 EW139|| align=right|15,3|| align=right|2,869|| align=right|0,072|| align=right|3,01|| align=right|4,858||MBA||9. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117647)||2005 ED140|| align=right|15,8|| align=right|2,679|| align=right|0,071|| align=right|12,17|| align=right|4,385||MBA||9. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117648)||2005 EF147|| align=right|16,1|| align=right|2,399|| align=right|0,156|| align=right|9,13|| align=right|3,715||MBA||10. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117649)||2005 EG147|| align=right|16,9|| align=right|2,346|| align=right|0,101|| align=right|2,24|| align=right|3,593||MBA||10. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117650)||2005 EO151|| align=right|17,1|| align=right|2,432|| align=right|0,112|| align=right|6,47|| align=right|3,793||MBA||10. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117651)||2005 EC153|| align=right|16,4|| align=right|2,317|| align=right|0,229|| align=right|1,78|| align=right|3,526||MBA||2. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117652)||2005 EY161|| align=right|16,2|| align=right|2,565|| align=right|0,068|| align=right|8,19|| align=right|4,107||MBA||9. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117653)||2005 EG168|| align=right|15,2|| align=right|3,193|| align=right|0,176|| align=right|0,72|| align=right|5,704||MBA||11. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117654)||2005 EA172|| align=right|16,4|| align=right|2,342|| align=right|0,123|| align=right|1,87|| align=right|3,584||MBA||7. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117655)||2005 EG182|| align=right|14,8|| align=right|2,848|| align=right|0,015|| align=right|2,93|| align=right|4,805||MBA||9. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117656)||2005 EJ187|| align=right|15,4|| align=right|3,027|| align=right|0,119|| align=right|1,38|| align=right|5,266||MBA||10. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117657)||2005 EP187|| align=right|16,5|| align=right|2,301|| align=right|0,191|| align=right|1,15|| align=right|3,490||MBA||10. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117658)||2005 ER187|| align=right|16,5|| align=right|2,406|| align=right|0,135|| align=right|3,55|| align=right|3,732||MBA||10. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117659)||2005 EB189|| align=right|14,4|| align=right|3,160|| align=right|0,087|| align=right|14,64|| align=right|5,617||MBA||10. marec 2005||Observatorij Siding Spring|| Siding Spring Survey
|-
|(117660)||2005 ED197|| align=right|16,9|| align=right|2,195|| align=right|0,191|| align=right|5,17|| align=right|3,251||MBA||11. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117661)||2005 EH198|| align=right|15,3|| align=right|3,146|| align=right|0,021|| align=right|10,41|| align=right|5,580||MBA||11. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117662)||2005 EU198|| align=right|17,2|| align=right|2,437|| align=right|0,204|| align=right|1,27|| align=right|3,803||MBA||11. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117663)||2005 EK199|| align=right|15,2|| align=right|2,772|| align=right|0,203|| align=right|10,23|| align=right|4,614||MBA||12. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117664)||2005 EF200|| align=right|15,0|| align=right|2,903|| align=right|0,135|| align=right|8,84|| align=right|4,946||MBA||12. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117665)||2005 EM201|| align=right|14,9|| align=right|2,546|| align=right|0,137|| align=right|13,56|| align=right|4,063||MBA||8. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117666)||2005 ER201|| align=right|14,2|| align=right|3,164|| align=right|0,075|| align=right|24,53|| align=right|5,628||MBA||8. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117667)||2005 EC205|| align=right|14,7|| align=right|3,943|| align=right|0,132|| align=right|4,89|| align=right|7,829||HLD||11. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117668)||2005 EN207|| align=right|15,6|| align=right|2,752|| align=right|0,146|| align=right|13,72|| align=right|4,565||MBA||9. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117669)||2005 ER207|| align=right|16,3|| align=right|2,599|| align=right|0,099|| align=right|1,04|| align=right|4,190||MBA||11. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117670)||2005 EG210|| align=right|17,2|| align=right|2,352|| align=right|0,190|| align=right|1,85|| align=right|3,607||MBA||4. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117671)||2005 ES211|| align=right|16,3|| align=right|2,540|| align=right|0,198|| align=right|5,82|| align=right|4,048||MBA||4. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117672)||2005 EV211|| align=right|14,8|| align=right|2,992|| align=right|0,010|| align=right|11,22|| align=right|5,175||MBA||4. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117673)||2005 EB214|| align=right|16,0|| align=right|2,344|| align=right|0,140|| align=right|4,64|| align=right|3,588||MBA||7. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117674)||2005 EE214|| align=right|16,5|| align=right|2,339|| align=right|0,154|| align=right|2,25|| align=right|3,577||MBA||7. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117675)||2005 EK214|| align=right|16,3|| align=right|2,770|| align=right|0,034|| align=right|4,25|| align=right|4,609||MBA||8. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117676)||2005 EZ219|| align=right|14,9|| align=right|2,637|| align=right|0,118|| align=right|12,28|| align=right|4,281||MBA||10. marec 2005||Observatorij Siding Spring|| Siding Spring Survey
|-
|(117677)||2005 EL221|| align=right|15,5|| align=right|3,072|| align=right|0,038|| align=right|3,24|| align=right|5,384||MBA||11. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117678)||2005 EX222|| align=right|14,3|| align=right|2,838|| align=right|0,100|| align=right|16,19|| align=right|4,780||MBA||8. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117679)||2005 EF223|| align=right|15,5|| align=right|2,628|| align=right|0,068|| align=right|5,04|| align=right|4,261||MBA||10. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117680)||2005 EW223|| align=right|17,2|| align=right|2,396|| align=right|0,157|| align=right|1,88|| align=right|3,709||MBA||13. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117681)||2005 ES226|| align=right|14,7|| align=right|3,154|| align=right|0,093|| align=right|17,26|| align=right|5,601||MBA||9. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117682)||2005 EW227|| align=right|14,5|| align=right|3,221|| align=right|0,074|| align=right|16,55|| align=right|5,780||MBA||9. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117683)||2005 ER233|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,072|| align=right|10,48|| align=right|4,116||MBA||10. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117684)||2005 EL246|| align=right|17,6|| align=right|2,333|| align=right|0,189|| align=right|2,56|| align=right|3,563||MBA||12. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117685)||2005 ED247|| align=right|16,4|| align=right|2,388|| align=right|0,182|| align=right|2,22|| align=right|3,690||MBA||12. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117686)||2005 EU251|| align=right|14,4|| align=right|2,742|| align=right|0,199|| align=right|12,61|| align=right|4,540||MBA||10. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117687)||2005 EX259|| align=right|16,7|| align=right|2,362|| align=right|0,153|| align=right|2,00|| align=right|3,629||MBA||11. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117688)||2005 EX268|| align=right|16,1|| align=right|2,850|| align=right|0,024|| align=right|2,82|| align=right|4,811||MBA||14. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117689)||2005 EY268|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,120|| align=right|7,18|| align=right|3,691||MBA||14. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117690)||2005 EK270|| align=right|17,3|| align=right|2,418|| align=right|0,137|| align=right|2,14|| align=right|3,758||MBA||12. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117691)||2005 ES276|| align=right|16,4|| align=right|2,596|| align=right|0,073|| align=right|0,52|| align=right|4,182||MBA||8. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117692)||2005 ED277|| align=right|16,0|| align=right|1,958|| align=right|0,070|| align=right|22,74|| align=right|2,738||MBA||8. marec 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117693)||2005 EF279|| align=right|16,2|| align=right|2,296|| align=right|0,069|| align=right|6,81|| align=right|3,478||MBA||9. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117694)||2005 ED282|| align=right|16,1|| align=right|2,314|| align=right|0,212|| align=right|22,93|| align=right|3,521||MBA||10. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117695)||2005 EE282|| align=right|14,8|| align=right|3,186|| align=right|0,009|| align=right|11,96|| align=right|5,686||MBA||10. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117696)||2005 EU282|| align=right|14,2|| align=right|3,153|| align=right|0,188|| align=right|24,31|| align=right|5,597||MBA||10. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117697)||2005 EA287|| align=right|15,3|| align=right|2,870|| align=right|0,052|| align=right|9,79|| align=right|4,862||MBA||10. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117698)||2005 ED290|| align=right|16,6|| align=right|2,662|| align=right|0,074|| align=right|3,18|| align=right|4,342||MBA||9. marec 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117699)||2005 EK290|| align=right|15,0|| align=right|2,689|| align=right|0,161|| align=right|11,56|| align=right|4,408||MBA||9. marec 2005||Observatorij Siding Spring|| Siding Spring Survey
|-
|(117700)||2005 EZ292|| align=right|16,6|| align=right|2,545|| align=right|0,169|| align=right|4,14|| align=right|4,059||MBA||10. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117701)||2005 EC293|| align=right|16,1|| align=right|2,468|| align=right|0,066|| align=right|8,56|| align=right|3,875||MBA||10. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117702)||2005 EO295|| align=right|15,7|| align=right|2,774|| align=right|0,078|| align=right|1,77|| align=right|4,620||MBA||3. marec 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117703)||2005 EK300|| align=right|16,5|| align=right|2,847|| align=right|0,032|| align=right|1,28|| align=right|4,802||MBA||11. marec 2005||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(117704)||2005 EN317|| align=right|16,7|| align=right|2,520|| align=right|0,086|| align=right|2,65|| align=right|3,999||MBA||12. marec 2005||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(117705)||2005 FS2|| align=right|15,0|| align=right|2,786|| align=right|0,178|| align=right|12,16|| align=right|4,650||MBA||18. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117706)||2005 FU2|| align=right|15,9|| align=right|1,910|| align=right|0,142|| align=right|23,51|| align=right|2,639||MBA||18. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117707)||2005 FJ5|| align=right|15,2|| align=right|2,660|| align=right|0,059|| align=right|21,81|| align=right|4,337||MBA||31. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117708)||2005 FP5|| align=right|15,1|| align=right|2,962|| align=right|0,069|| align=right|9,92|| align=right|5,098||MBA||30. marec 2005||Goodricke-Pigott||P. Kumar
|-
|(117709)||2005 FU6|| align=right|14,1|| align=right|3,159|| align=right|0,126|| align=right|16,56|| align=right|5,615||MBA||30. marec 2005||Catalina||CSS
|-
|(117710)||2005 FC7|| align=right|14,8|| align=right|3,017|| align=right|0,092|| align=right|12,87|| align=right|5,241||MBA||31. marec 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117711)||2005 GA|| align=right|17,2|| align=right|2,678|| align=right|0,063|| align=right|5,74|| align=right|4,381||MBA||1. april 2005||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(117712)||2005 GD|| align=right|16,3|| align=right|2,428|| align=right|0,193|| align=right|3,46|| align=right|3,782||MBA||1. april 2005||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(117713)||2005 GG1|| align=right|17,0|| align=right|2,338|| align=right|0,154|| align=right|2,74|| align=right|3,574||MBA||2. april 2005||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(117714)||2005 GH1|| align=right|15,6|| align=right|3,066|| align=right|0,067|| align=right|9,63|| align=right|5,367||MBA||2. april 2005||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(117715)||2005 GK1|| align=right|14,2|| align=right|3,131|| align=right|0,081|| align=right|10,33|| align=right|5,540||MBA||2. april 2005||New Mexico Skies||R. Hutsebaut
|-
|(117716)||2005 GN1|| align=right|14,2|| align=right|2,714|| align=right|0,384|| align=right|30,75|| align=right|4,471||MBA||1. april 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117717)||2005 GD5|| align=right|15,2|| align=right|2,784|| align=right|0,220|| align=right|11,63|| align=right|4,645||MBA||1. april 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117718)||2005 GZ5|| align=right|16,9|| align=right|2,339|| align=right|0,194|| align=right|3,24|| align=right|3,576||MBA||1. april 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117719)||2005 GL7|| align=right|16,1|| align=right|2,246|| align=right|0,093|| align=right|6,91|| align=right|3,365||MBA||1. april 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117720)||2005 GB8|| align=right|16,2|| align=right|2,625|| align=right|0,174|| align=right|3,96|| align=right|4,253||MBA||2. april 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117721)||2005 GE8|| align=right|16,0|| align=right|2,184|| align=right|0,150|| align=right|3,16|| align=right|3,227||MBA||2. april 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117722)||2005 GA11|| align=right|16,4|| align=right|2,309|| align=right|0,086|| align=right|7,36|| align=right|3,508||MBA||1. april 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117723)||2005 GN11|| align=right|16,7|| align=right|2,222|| align=right|0,084|| align=right|6,77|| align=right|3,312||MBA||1. april 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117724)||2005 GW11|| align=right|16,5|| align=right|2,376|| align=right|0,044|| align=right|7,30|| align=right|3,662||MBA||1. april 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117725)||2005 GU12|| align=right|16,8|| align=right|2,316|| align=right|0,072|| align=right|2,65|| align=right|3,523||MBA||1. april 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117726)||2005 GC13|| align=right|15,7|| align=right|2,554|| align=right|0,112|| align=right|13,95|| align=right|4,081||MBA||1. april 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117727)||2005 GJ13|| align=right|15,7|| align=right|2,579|| align=right|0,130|| align=right|14,18|| align=right|4,141||MBA||1. april 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117728)||2005 GT13|| align=right|15,1|| align=right|2,732|| align=right|0,095|| align=right|10,05|| align=right|4,515||MBA||1. april 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117729)||2005 GZ13|| align=right|15,7|| align=right|2,590|| align=right|0,191|| align=right|14,56|| align=right|4,167||MBA||1. april 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117730)||2005 GV19|| align=right|14,8|| align=right|3,058|| align=right|0,071|| align=right|9,31|| align=right|5,347||MBA||2. april 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117731)||2005 GY19|| align=right|15,0|| align=right|2,726|| align=right|0,085|| align=right|12,46|| align=right|4,501||MBA||2. april 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117732)||2005 GA20|| align=right|16,3|| align=right|2,606|| align=right|0,196|| align=right|4,38|| align=right|4,207||MBA||2. april 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117733)||2005 GF20|| align=right|14,7|| align=right|2,595|| align=right|0,106|| align=right|14,40|| align=right|4,180||MBA||2. april 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117734)||2005 GG20|| align=right|17,3|| align=right|2,175|| align=right|0,091|| align=right|2,27|| align=right|3,207||MBA||2. april 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117735)||2005 GQ20|| align=right|14,7|| align=right|2,630|| align=right|0,331|| align=right|5,03|| align=right|4,263||MBA||2. april 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117736)||2005 GQ22|| align=right|15,3|| align=right|2,704|| align=right|0,100|| align=right|16,64|| align=right|4,445||MBA||4. april 2005||Vicques||Vicques
|-
|(117737)||2005 GX22|| align=right|15,8|| align=right|2,265|| align=right|0,092|| align=right|7,59|| align=right|3,408||MBA||1. april 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117738)||2005 GS26|| align=right|15,7|| align=right|2,627|| align=right|0,127|| align=right|5,44|| align=right|4,258||MBA||2. april 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117739)||2005 GD29|| align=right|15,5|| align=right|2,658|| align=right|0,143|| align=right|2,61|| align=right|4,332||MBA||4. april 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117740)||2005 GH29|| align=right|17,1|| align=right|2,249|| align=right|0,067|| align=right|6,65|| align=right|3,373||MBA||4. april 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117741)||2005 GD31|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,155|| align=right|13,61|| align=right|4,317||MBA||4. april 2005||Catalina||CSS
|-
|(117742)||2005 GW31|| align=right|15,7|| align=right|2,414|| align=right|0,140|| align=right|6,17|| align=right|3,749||MBA||4. april 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117743)||2005 GU32|| align=right|16,6|| align=right|2,351|| align=right|0,168|| align=right|2,45|| align=right|3,603||MBA||4. april 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117744)||2005 GL33|| align=right|16,8|| align=right|2,175|| align=right|0,174|| align=right|3,61|| align=right|3,208||MBA||4. april 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117745)||2005 GP37|| align=right|15,2|| align=right|2,430|| align=right|0,192|| align=right|14,76|| align=right|3,788||MBA||2. april 2005||Observatorij Siding Spring|| Siding Spring Survey
|-
|(117746)||2005 GS37|| align=right|16,2|| align=right|2,246|| align=right|0,142|| align=right|5,39|| align=right|3,364||MBA||2. april 2005||Observatorij Siding Spring|| Siding Spring Survey
|-
|(117747)||2005 GW43|| align=right|16,5|| align=right|2,331|| align=right|0,115|| align=right|2,85|| align=right|3,559||MBA||5. april 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117748)||2005 GC44|| align=right|15,1|| align=right|2,809|| align=right|0,078|| align=right|5,90|| align=right|4,707||MBA||5. april 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117749)||2005 GG46|| align=right|16,8|| align=right|2,633|| align=right|0,028|| align=right|1,01|| align=right|4,272||MBA||5. april 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117750)||2005 GF48|| align=right|16,8|| align=right|2,434|| align=right|0,146|| align=right|1,68|| align=right|3,797||MBA||5. april 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov